Gullikson oder Gulliksson ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Gulliksson (* 1967), schwedischer Jazz-Tenorsaxophonist, Flötist, Klarinettist, Arrangeur und Komponist
 Tim Gullikson (1951–1996), US-amerikanischer Tennisspieler und -trainer
 Tom Gullikson (* 1951), US-amerikanischer Tennisspieler und -trainer

Siehe auch:
 Gulliksen